

Patronyme 
 Ivica Kostelić (1979-), skieur alpin croate.
 Janica Kostelić (1982-), skieuse alpine croate.

Homonymie de patronyme croate